
Бокка — многозначный термин. Может означать:

 Бокка — отверстие на дне кратера действующего вулкана, из которого выделяются вулканические продукты.
 Бокка — монгольский женский головной убор.

Носители фамилии 
 (1920—2011) — итальянский писатель и журналист.
 (ум. 1483) — итальянский епископ.
 (1870 — ?) — итальянский предприниматель и политик.
 (род. 1967) — аргентинский артист балета, руководитель Национального балета Уругвая в 2010—2018 годах.

Топоним 
 Бокка — деревня в Германии.

См. также